«So Real» — дебютний студійний альбом американської співачки Менді Мур. Реліз відбувся 7 грудня 1999 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Менді Мур 

Альбоми Менді Мур
Дебютні альбоми 1999